Ботев — болгарская и русская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Ботев, Александр Петрович (1948—1992) — советский художник.
 Ботев, Грациан Георгиевич (1928—1981) — советский гребец-каноист.
 Ботев, Стефан (род. 1968) — болгарский и австралийский тяжелоатлет.
 Ботев, Христо (1849—1876) — болгарский революционер, поэт, публицист.

Ботева 
 Ботева, Мария Алексеевна (род. 1980) — русская писательница, поэтесса, драматург.

Спорт 
 «Ботев» — болгарский футбольный клуб из города Враца.
 «Ботев» — болгарский футбольный клуб из города Пловдив.

Топоним 
 Ботев — гора в Болгарии.

См. также 
 Ботевград (значения)